3 miejscowości w Polsce:
 Kostusin – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Witonia
 Kostusin - przysiółek, część wsi Helenów w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Lipsko
 Kostusin – przysiółek, część wsi Rzęgnowo w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Dzierzgowo

Przypisy